Kunrath ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kunrath (1923–2009), deutscher Juwelier und Verbandsgründer
 Nikolaus Kunrath (* 1960), österreichischer Menschenrechtsaktivist und Politiker der Grünen